Tomasz I – biskup wrocławski
 Tomasz I z Saluzzo (zm. 1297) – margrabia Saluzzo